Tourtelot est un patronyme pouvant désigner:

Alexis Tourtelot (né en 1979), coureur cycliste français
 (né en 1970), chanteur et guitariste américain
 (1915-2002), réalisatrice de film américaine
, avocat et fonctionnaire américain

Voir aussi

Homonymie de patronyme